Kruzy peut désigner en Pologne :
 Kruzy, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Kruzy, village de la voïvodie de Podlachie